Il titolo La piccola bottega degli orrori può riferirsi a due film e ad un musical:

La piccola bottega degli orrori (The Little Shop of Horrors) film del 1960, regia di Roger Corman 
La piccola bottega degli orrori (Little Shop of Horrors) musical del 1982 di Alan Menken e Howard Ashman
La piccola bottega degli orrori (Little Shop of Horrors) film del 1986, regia di Frank Oz. Trasposizione cinematografica del musical di Menken e Ashman